Jorge Acuña ist der Name folgender Personen:

* Jorge Acuña (Boxer, 1944) (* 1944), uruguayischer Boxer 
 Jorge Acuña (Boxer, 1948) (* 1948), uruguayischer Boxer 
 Jorge Acuña (Fußballspieler, Uruguay), uruguayischer Fußballspieler 
 Jorge Acuña (Fußballspieler, Chile) (* 1978), chilenischer Fußballspieler 
 Jorge Osmar Acuña (* 1963), argentinischer Fußballspieler